Пєтков — українське прізвище болгарського походження.

 Пєтков Валерій Петрович
 Пєтков Сергій Валерійович

Див. також 
 Петков

Українські прізвища